Gourdon (Saona i Loara) – francuska gmina w regionie Burgundia
 Gourdon (Lot) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje
 Gourdon (Alpy Nadmorskie) – francuska gmina w regionie Prowansja-Alpy-Lazurowe Wybrzeże
 Gourdon (Ardèche) – francuska gmina w regionie Rodan-Alpy